Ross River peut se référer à:

Cours d'eau

Rivière Ross (territoire du Nord), un affluent de la rivière Todd près d'Alice Springs.
 De Ross River (Queensland), la principale rivière qui coule à travers Townsville, Queensland, Australie.
 Ross River Barrage, situé à l'extrémité de la rivière en Voiture dans la Ville de Townsville.
 Ross Creek (North Queensland), un affluent de la Rivière Ross (territoire du Nord), près de Townsville.

Rivière Jos-Ross, affluent de rivière Portneuf (Côte-Nord), municipalité de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Rivière Ross (rivière Eastmain), affluent de rivière Eastmain, au Nord-du-Québec, au Québec.
 De Ross River (Yukon), un des principaux affluents de la rivière Pelly, Yukon, Canada.
 Ross River, Yukon, une communauté non constituée en société où la rivière Ross (Yukon) répond aux Pelly.
 Conseil Dena de Ross River, un groupe des Premières Nations à Ross River.
 Ross River Airport, l'aéroport qui dessert la collectivité.

Médecine et maladies 

 Le virus de la Rivière Ross, un arbovirus du genre Alphavirus.
 De Ross River, de la Fièvre, transmis par les moustiques à Alphavirus.

Homonymie
Homonymie de toponyme